Воропаєв — прізвище.
 Воропаєв Геннадій Іванович (1931–2001) — радянський і російський актор театру і кіно, Заслужений артист РРФСР (1991).
 Воропаєв Сергій († 16.8.2015) — український журналіст.
 Воропаєв Юрій Миколайович (нар. 1955) — народний депутат України, член Партії регіонів.

Російські прізвища